Länk kan syfta på:

 Länk – en del i en kedja
 Länk – del av ett brospann
 Radiolänk – en punkt-till-punkt-förbindelse över radiovågor
 Videolänk – en trådlös överföring av rörliga bilder

Datorer och internet 
 Länkad lista – en dynamisk datastruktur som används inom programmering
 Hyperlänk –  ett ord eller ett avsnitt av en text som hänvisar till ett annat textavsnitt
 Död länk – fenomenet att gamla länkar på webbsidor tenderar att sluta fungera
 Länkad data – en metod för att publicera strukturerad data på ett sätt som gör det möjligt att följa kopplingar mellan informationsobjekt över flera källor
 Länkfarm – en grupp av webbplatser som länkar till alla andra sidor i samma grupp av webbplatser
 Permanent länk – en webbadress som är mer beständig än den normalt använda adressen till en webbsida
 Länkkatalog – webbplats eller del av webbplats med ett antal länkar till andra webbplatser
 Symbolisk länk – en filtyp i unixliknande system

Se även 
 Länkrörelsen – föreningar för före detta drogmissbrukare